Wangchug Gyalpo, ingehuwelijkt Shatra, een Tibetaans regent van 1862 tot 1864
Päljor Dorje (ca. 1860 - 1923), ingehuwelijkt Shatra, een Tibetaans kalön tripa (premier)
Dhondup Dorje Shatra, een Tibetaans kalön (minister) in de 19e eeuw
Tsering Wangchuk Shatra, een Tibetaans kalön (minister) in de 19e eeuw